

Patronyme 
 Chanya Button (née en 1986), réalisatrice, scénariste et productrice britannique.
 Dick Button (né en 1929) est un ancien patineur artistique américain.
 Fiona Button (née en 1981) est une actrice britannique.
 Jenson Button (né en 1980) est un pilote automobile anglais.
 Sir Thomas Button (décédé en 1634) était un navigateur anglais.

Divers 
 L'Étrange Histoire de Benjamin Button, nouvelle de F. Scott Fitzgerald publiée en 1921.
 L'Étrange Histoire de Benjamin Button, film de David Fincher sorti en 2008 et tiré de cette nouvelle.
 The Button (Reddit), jeu et une expérience sociale.

Patronyme anglais